Goudy est une police d’écriture garalde créée par Frederic Goudy pour American Type Founders en 1915.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture garalde
Police d'écriture d'American Type Founders
Police d'écriture créée dans les années 1910